Freshwater Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Freshwater Bay (vik i Australien),

Barbados 

 Freshwater Bay (vik i Barbados), Saint Michael,

Kanada 

 Freshwater Bay, Newfoundland, vik,

Storbritannien 

 Freshwater West, vik, Wales, Pembrokeshire, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar